Le Mouloudia Olympique de Constantine (MO Constantine), un club de football de Constantine fondé en 1939, possède depuis  une section basket-ball.

Histoire

Palmarès

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
  (Le Site web du club)

Sport à Constantine
Club de basket-ball en Algérie